Флюгген () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Флюгген, Гисберт (1811—1859) — немецкий художник.
 Флюгген, Йозеф (1842—1906) — немецкий художник.